3-й выпуск ПроРейс Берлин — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Берлина  и его окрестностях. Гонка состоялась 9 июня 2013 года в рамках Европейского тура UCI 2013. Победу, второй раз в карьере, одержал немецкий велогонщик Марсель Киттель из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 23 команды: 3 команды категории UCI ProTeam, 6 проконтинентальных и 13 континентальных команд, а также сборная Германии. Всего на старт соревнования вышли 133 гонщика. До финиша доехали 130 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 ПроРейс Берлин 2013 на FirstCycling
 
 
 
 
  

2013 год в велоспорте
Спорт в Германии в 2013 году
Май 2013 года